Paul Hamilton peut désigner :
 Paul Hamilton (1762-1816), homme politique américain ;
 Paul Hamilton (1941-2017), footballeur et entraîneur nigérian.